Нава́льный — фамилия. Известные носители:
 Навальный, Алексей Анатольевич (род. 1976) — российский политик и общественный деятель.
 Навальный, Олег Анатольевич (род. 1983) — российский предприниматель, брат Алексея Навального.

 Навальная, Марина Ивановна (род. 1971) — украинский доктор филологических наук, двоюродная сестра Алексея Навального.
 Навальная, Юлия Борисовна (род. 1976) — российский общественный деятель, жена Алексея Навального.

См. также 
 «Навальный» — документальный фильм 2022 года.
 Навальная — старое название железнодорожной платформы Навалочная.